Tra due mondi (Between Two Worlds) – film del 1944 diretto da Edward A. Blatt
Tra due mondi – film del 2001 diretto da Fabio Conversi
Tra due mondi (Ouistreham) – film del 2021 diretto da Emmanuel Carrère